Билир () — топоним в России якутского происхождения.

 Билир — озеро, на правом берегу среднего течения р. Бахынай, западнее устья р. Улэгир, координаты 65°38'	123°22'
 Билир — река, правый приток р. Тюнг, координаты 66°37'	116°58'
 Билир — гора, в центральной части кряжа Чекановского, координаты 71°53'	125°39'
 Билир — река, правый приток р. Тастах, координаты 71°09'	144°58'
 Билир — река, левый приток р. Алдан, координаты 59°23'	132°47'
 Билир — река, впадает в Сельляхскую губу Янского зал. Моря Лаптевых, координаты 71°29'	140°07'
 Билир — река, левый приток р. Муксу, координаты 64°28'	146°39'
 Билир — река, правый приток р. Тирехтях, координаты 64°48'	145°43'
 Билир — река, правый приток р. Бергеннях, координаты 65°01'	142°59'
 Билир — озеро, на правом берегу р. Нельгесе, координаты 66°37'	136°22'
 Билир — гора, на юго-востоке Янского плоскогорья, юго-восточнее горы Эмерген-Таса, координаты 66°15'	134°48'
 Билир — река, левый приток р. Муна, координаты 67°40'	119°36'
 Билир — река, левый приток р. Пур, координаты 71°21'	119°02'
 Билир — река, левый приток р. Тит-Юряге, координаты 69°45'	123°46'
 Билир — река, правый приток р. Удя, координаты 71°27'	116°29'
 Билир — зимовье, на правом берегу р. Дулкалах, северо-восточнее устья р. Отто-Сала, координаты 65°35'	131°41'
 Билир — озеро, исток р. Билир-Юрях, координаты 66°10'	150°48'
 Билир — река, левый приток р. Буллардах, координаты 66°24'	153°19'
 Билир — река, правый приток р. Ары-Онгорбут, координаты 71°32'	120°06'
 Билир — река, правый приток р. Биригинде, координаты 69°07'	113°58'
 Билир — озеро, юго-западнее оз. Урюнг, координаты 67°10'	151°51'
 Билир — озеро, на р. Тастах-Сян, координаты 68°38'	150°46'
 Билир — озеро, северо-восточнее оз. Дайды, координаты 69°05'	151°26'
 Билир — река, правый приток р. Ынах-Юрях, координаты 61°49'	115°15'
 Билир — река, правый приток р. Лахайы, координаты 63°56'	117°11'
 Билир — река, правый приток р. Хая Диелях, координаты 73°19'	114°55'
 Билир — река, правый приток р. Салга, координаты 73°10'	115°39'
 Билир — река, правый приток р. Буолкалах, координаты 72°08'	119°08'
 Билир — озеро, в русле р. Бюгюех-Сян, координаты 68°21'	153°31'
 Билир — река, левый приток р. Туорчаны, координаты 60°22'	122°42'
 Билир — река, правый приток р. Улахан-Урдуонгнох, координаты 60°10'	123°28'
 Билир — река, левый приток р. Быкына, координаты 60°45'	121°18'
 Билир — река, правый приток р. Хара-Балык, координаты 60°42'	122°12'
 Билир — река, правый приток р. Харыя-Юрях, координаты 60°48'	124°42'
 Билир — озеро, северо-восточнее оз. Туобуя, координаты 61°59'	122°12'
 Билир — озеро, между р. Тангнары и р. Орто-Сала, координаты 62°51'	123°06'
 Билир — озеро, южнее оз. Кюнде, координаты 63°01'	122°48'
 Билир — озеро, в правобережье р. Ситте, севернее оз. Улахан-Чабыда, координаты 62°32'	127°59'
 Билир — озеро, в левобережье р. Кенгкеме, координаты 62°33'	129°04'
 Билир — урочище, в левобережье р. Кенгкеме, координаты 62°32'	129°03'
 Билир — озеро, на правом берегу р. Куорхачан (Сайыр-Юрях), координаты 63°30'	130°09'
 Билир — озеро, в правобережье р. Ламбара, координаты 62°58'	126°54'
 Билир — река, левый приток р. Юктэкэн, координаты 60°36'	112°37'
 Билир — река, левый приток р. Кудулах, координаты 61°43'	112°44'
 Билир — озеро, на правом берегу р. Тыалычыма, координаты 63°51'	120°26'
 Билир — река, правый приток р. Алгама, координаты 55°54'	129°38'
 Билир — падь, на левом берегу р. Мая, координаты 59°59'	134°34'
 Билир — река, правый приток р. Гонам, координаты 55°56'	126°15'
 Билир — река, правый приток р. Ыакай, координаты 58°25'	121°40'
 Билир — река, левый приток р. Хардага, координаты 58°01'	124°50’с
 Билир — река, левый приток р. Боспон, координаты 59°01'	119°05'
 Билир — река, правый приток р. Сюкдю, координаты 59°29'	120°46'
 Билир — река, правый приток р. Тарын, координаты 59°29'	121°19'
 Билир — река, правый приток р. Туолба, координаты 59°27'	122°35'
 Билир — река, левый приток р. Уэся-Кюске, координаты 59°09'	121°09'
 Билир — озёра, правобережье р. Халкан, координаты 62°17'	144°20'
 Билир — озеро, правобережье р. Сунтар, координаты 62°58'	140°34'
 Билир — река, левый приток р. Уорахан, координаты 60°01'	134°39'
 Билир — река, правый приток р. Хонору-Юряге, координаты 61°10'	132°26'
 Билир — река, левый приток р. Мельдегей, координаты 62°05'	133°43'
 Билир — река, левая составляющая р. Дябара, координаты 62°21'	134°07'
 Билир — урочище, в правобережье р. Танда, координаты 62°37'	132°59'
 Билир — река, правая составляющая р. Киси-Тас, координаты 60°59'	126°06'
 Билир 1-й — река, правый приток р. Атырдях, координаты 59°31'	120°57’
 Билир 1-й — река, правый приток р. Диринг-Юрях, координаты 60°28'	122°54’
 Билир 2-й — река, правый приток р. Атырдях, координаты 59°32'	120°57’
 Билир 2-й — река, правый приток р. Диринг-Юрях, координаты 60°28'	122°58’
 Билир 3-й — река, правый приток р. Диринг-Юрях, координаты 60°27'	123°02’
 Билир 3-й — река, левый приток р. Атырдях, координаты 59°33'	120°58’

Примечания